Ангел или демон — название испанского мистического телесериала, а также некоторых его адаптаций:
 Ангел или демон (телесериал, Испания)
 Ангел или демон (телесериал, Россия)